"Las 4 formas de lucha y los 11 procedimientos" fue un concepto desarrollado por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso como parte de su estrategia de toma del poder y la implementación de la República Popular de Nueva Democracia. Este concepto fue diseñado en marzo de 1983 durante el Comité Central Ampliado de Sendero Luminoso donde se estableció los siguientes 11 procedimientos: "acción guerrillera, contrarrestablecimientos, cosechas, arrasamientos, emboscadas, sabotaje al sistema vial, invalidar troncales, aeropuertos, guerra psicológica, hostigamiento para quebrar movimientos, terrorismo selectivo".Las 4 formas de lucha fueron: el sabotaje de infraestructura, agitación y propaganda (agitprop), asesinatos selectivos e intimidación y ataques a las fuerzas del orden.El paro armado fue luego considerado una quinta forma de lucha.

Véase también 

 Cuota de sangre
 Paro armado
 Organismo generado
 Carta de sujeción

Referencias 

Sendero Luminoso
Pensamiento Gonzalo